El Masters de Montecarlo 2022, també conegut com a Rolex Monte-Carlo Masters 2022, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP Tour Masters 1000 de l'ATP. La 115a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 d'abril del 2022 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo, Mònaco.

El tennista grec Stéfanos Tsitsipàs va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior per guanyar el segon títol de categoria Masters del seu palmarès. En la final va derrotar l'espanyol Alejandro Davidovich Fokina, que disputava la seva primera final del circuit ATP. La parella formada per l'estatunidenc Rajeev Ram i el britànic Joe Salisbury es van consolidar com a millor parella masculina de l'any, de fet Salisbury estrenava el seu número 1 del rànquing de dobles, tanmateix aquest fou el seu primer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2022
ATP Tour 2022